Ramón Martínez puede referirse a:

Política 
 Ramón Martínez Abdenour (19??-), político venezolano.
 Ramón Martínez Fraile (1947-2015), político y profesor español.
 Ramón Martínez López (1907-1989), filólogo y político español.
 Raimon Martínez (1947-2015), político y profesor español.

Deportes 
 Ramón Martínez (1968-), beisbolista ('pitcher') dominicano.
 Ramón Martínez Vigil (1840-1904), sacerdote español.
 Ramón Martínez Pérez (1929-2017), futbolista español.
 José Ramón Martínez Bonhomo (1983-), futbolista español.
 Ramón Martínez López (1996-), futbolista paraguayo.

Otros 
 Ramón Martínez Rodríguez (1982-), historiador de la literatura, escritor, ensayista y activista LGBT.
 Ramón Martínez de Vergara y Rojas-Puebla (1778-1819),  regidor, comerciante y hacendado chileno.